Madame X Tour — концертный тур американской певицы Мадонны в поддержку четырнадцатого студийного альбома Madame X. Примечательно, что концерты будут проходить не на стадионах и аренах как ранее, а в театрах. Первый концерт прошёл 17 сентября 2019 года в Бруклинской музыкальной академии в Нью-Йорке. Заключительное шоу прошло 8 марта 2020 года в Париже.

Мадонна впервые выказала интерес к шоу меньшего масштаба во время интервью к BBC News, продвигая концертный альбом Rebel Heart Tour в сентябре 2017 года. Она сказала: «Я сделала так много шоу — мировые туры на стадионах, спортивных аренах и прочее. Сейчас я чувствую, что должна попробовать что-то другое. Мне нравится делать интимные шоу и быть в состоянии непосредственного контакта с аудиторией».

Кроме того, она ввела политику отсутствия телефонов на выступлениях, чтобы максимизировать интимность шоу и для людей, чтобы сосредоточиться на самом искусстве. Это решение оценили не все поклонники.

Сет-лист 
 «God Control»
 «Dark Ballet»
 «Human Nature»
 «Express Yourself»
 «Madame X Manifesto» 
 «Vogue»
 «I Don’t Search I Find»
 «Papa Don't Preach» / «American Life»
 «Coffin» 
 «Batuka»
 «Fado Pechincha» 
 «Killers Who Are Partying»
 «Crazy»
 «Welcome to My Fado Club» / «La Isla Bonita»
 «Sodade»
 «Medellín»
 «Extreme Occident»
 «Rescue Me» 
 «Frozen»
 «Come Alive»
 «Future»
 «Crave»
 «Like a Prayer»
На бис
  «I Rise»

Даты концертов

Отменённые

Примечания

Ссылки 
 

Турне Мадонны
Концертные туры, отменённые из-за пандемии COVID-19